Rondonense – abitanti di Marechal Cândido Rondon
Rondonense – abitanti di Rondon (Brasile)
Rondonense – abitanti di Rondon do Pará
Rondonense – abitanti di Rondón (Colombia)